WARI é uma banda brasileira de Porto Velho, Rondônia, que une elementos de música eletrônica e rock aliados a artes visuais digitais.

História 
O nome WARI é uma referência a uma tribo indígena (o povo Wari) da região amazônica, mais precisamente do norte do Estado de Rondônia.

Em 2014 a revista sobre cultura eletroacústica Linda fez uma resenha sobre a música experimental em Porto Velho e incluiu a WARI como uma das bandas de destaque neste segmento ao lado de nomes como Tuer Lapin e Bira Lourenço.

Participaram da 15º edição do Festival Casarão com Bruno Souto, Daniel Groove, Los Porongas e Jair Naves, com destaque em resenha feita pelo jornalista Marcelo Costa do site Scream & Yell.

Em 21 de dezembro 2019, realizaram o lançamento do álbum Reverso contou com a participação da cantora Jhéssica Nathallia, participante nas faixas "How Could" e "Man Lost in Time".

Integrantes

Formação atual 
 Gilberto Garcia (2010 - Presente): vocal/guitarra/sintetizador
 Felipe Lira (2010 - Presente): contrabaixo
 Rodolfo Bartolo (2016 - Presente): bateria eletrônica

Ex-integrantes 
 Lucas Biêni (2012 - 2014): guitarra/sintetizador
 Tanous Melo (2010 - 2012): bateria
 Marcos Nobre (2010 - 2011): guitarra

Discografia

Singles 
 "Land" (2010)
 "Robota" (2010)
 "Dino" (2011)
 "How Could" (2011)
 "The Cure" (2012)
 "Zero" (2013)
 "Mandrake" (2016)
 "Man Lost in Time" (2019)

Extended Plays 
 EP WARI (2014)

Álbums

Ligações externas 
 Site oficial

Bandas formadas em 2010
Bandas de música eletrônica
Bandas de rock do Brasil
Fundações em Rondônia em 2010
Cultura de Porto Velho